Guido Tilche – partigiano e militare italiano
Paolo Tilche – designer, imprenditore e conduttore televisivo italiano